El nombre condado de DeWitt se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de DeWitt, en el estado de Illinois; y
 el condado de DeWitt, en el estado de Texas.